Санд Хил има више значења:
 Санд Хил (Оклахома)
 Санд Хил (Пенсилванија)